Kontinuum kan syfta på:
__INGENINNEHÅLLSFÖRTECKNING__

Lingvistik  
 Dialektkontinuum – ett område där angränsande dialekter eller enskilda språk inbegrips av ömsesidig begriplighet

Fysik 
 Kontinuum (fysik) – ett objekt som har utbredning i rummet och som i teorin kan delas i oändligt små delar
 Kontinuummekanik –  deformerbara, kontinuerliga kroppar

Matematik 
 Kontinuum (matematik) – den ordnade mängden av de reella talen
 Kontinuumhypotesen – ett mängdteoretiskt påstående som bland annat har betydelse inom matematikfilosofin

Biologi 
 Ringart

Se även 
 Continuum